El Torneig de Bucarest 2018, oficialment conegut com a BRD Bucharest Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de juliol de 2018 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018